Ицхак Штерн (; , Краков — , Израиль) — польский бухгалтер еврейского происхождения, соратник немецкого промышленника Оскара Шиндлера.

Биография  
Ицхак Штерн родился в семье зажиточного еврейского бухгалтера из Кракова. Профессии бухгалтера выучился в родном городе и в Вене в школе коммерческих наук. Принимал активное участие в сионистской организации в Кракове, был вице-президентом Еврейского агентства в Западной Польше. С 1924 года Ицхак Штерн работал в импортно-экспортной компании J. Л. Buchheister в Кракове.

При запуске фабрики Deutsche Emaillewarenfabrik он уговорил Оскара Шиндлера использовать работников-евреев вместо поляков, обосновав это более низкими затратами на труд. Образ Ицхака Штерна воссоздан Беном Кингсли в фильме Стивена Спилберга «Список Шиндлера». Роль Штерна в превращении авантюриста Шиндлера в спасителя евреев была ключевой.

Примечания

Литература 
 David M. Crowe: Oskar Schindler. Die Biographie. Aus dem Englischen übersetzt von Klaus Binder und Bernd Leineweber. Eichborn, Frankfurt am Main 2005, ISBN 3-8218-0759-8.
 Mietek Pemper: Der rettende Weg. Schindlers Liste — Die wahre Geschichte. Aufgezeichnet von Viktoria Hertling und Marie Elisabeth Müller. Hoffmann und Campe, Hamburg 2010 (erstmals 2005), ISBN 978-3-455-50183-4.

Ссылки 
 «The Real Oskar Schindler»

Заключённые концлагеря Гросс-Розен

См. также 
  («евреи Шиндлера») — список евреев, которые спаслись благодаря Оскару Шиндлеру и Ицхаку Штерну.

Выжившие в Холокосте
Бухгалтеры
Узники гетто в Польше
Краковское гетто